La puede significar:
 La, artículo.
 La, sexta nota musical.
 La, símbolo químico del lantano.
 .la, dominio de Laos.
 Luisiana, Estados Unidos, por su abreviatura postal.

Las siglas LA pueden significar:
 Latinoamérica.
 Liga Árabe.
 Los Ángeles (también abreviado como L.A).
 L.A., grupo de música español.

Siglas